Die IPP Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. November 2011 in Helsinki stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2011, die elfte Auflage des Turniers, und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze vergeben wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 106.500 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Deutsche Daniel Brands, der im Finale seinen ebenfalls ungesetzten Landsmann Matthias Bachinger in zwei Sätzen, die beide im Tie-Break entschieden wurden, bezwang. Es war Brands fünfter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und sein zweiter Titel der Saison. Vorjahressieger Ričardas Berankis trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewann die ungesetzte Paarung bestehend aus dem Deutschen Martin Emmrich und dem Schweden Andreas Siljeström. Sie bezwangen im Finale die topgesetzten James Cerretani und Michal Mertiňák in zwei Sätzen. So konnte Emmrich seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Er besiegte dabei im Halbfinale auch seinen letztjährigen Partner Dustin Brown mit dessen neuen Partner Michael Kohlmann. Es war Emmrichs neunter Challenger-Titel seiner Karriere und der vierte der Saison. Für Siljeström war es der sechste Karrieretitel und ebenfalls der vierte der Saison, wovon er drei zusammen mit Emmrich gewann. Insgesamt war der Sieg bei den IPP Open der fünfte gemeinsame Titel der beiden Doppelspezialisten.

Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage: Der an Position zwei gesetzte Finne Jarkko Nieminen konnte aufgrund von Halsproblemen nicht an der Einzelkonkurrenz teilnehmen. Für ihn rückte Joshua Milton als Lucky Loser in das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Helsinki